«Крылья» () — американский драматический немой фильм 1927 года режиссёра Уильяма Уэллмана по одноимённому роману Джона Монка Сондерса о лётчиках Первой мировой войны. Первая кинолента, получившая премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Один из наиболее известных фильмов эпохи немого кино и единственный незвуковой фильм, удостоенный премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Многие годы фильм считался утерянным, пока в 1992 году не была обнаружена копия картины во Французской синематеке.

Сюжет 
История двух авиаторов, воевавших в составе американской эскадрильи во Франции во время Первой мировой войны и влюблённых в одну и ту же девушку. Однако «любовный треугольник» угрожает крепости дружбы двух молодых мужчин.

В ролях

Реакция 
Кинокритики тех лет отмечали, что интрига фильма чересчур «жидковата», чтобы привлекать внимание зрителей в течение более чем двух часов. Вместе с тем батальные сцены — прежде всего, воздушные бои — считаются одними из лучших в истории Голливуда.

Реставрация 
Для выпуска на Blu-Ray в 2012 году был проведен ремастеринг фильма. Лента была восстановлена, оригинальное чёрно-белое изображение было переведено в сепию с добавлением цвета в сценах воздушных боев. В качестве звуковой дорожки использована оригинальная партитура Джона Стефана Замекника, записанная специально для релиза и дополненная звуковыми эффектами Бена Бёртта («Звездные войны», «Индиана Джонс»).

Награды 
 1929 — «Оскар»
 Лучший фильм — Paramount Famous Lasky
 Лучшие визуальные эффекты — Рой Померой

Примечания

Литература 
 

Немые фильмы США
Национальный реестр фильмов
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1927 года
Фильмы Paramount Pictures
Военные фильмы США
Полнометражные фильмы
Фильмы о Первой мировой войне
Фильмы о Париже
Найденные фильмы